

Codici 
 dde – codice ISO 639-3 della lingua doondo

Sigle 
 Dynamic Data Exchange – sistema di comunicazione tra processi
 Diclorodifenildicloroetilene – un prodotto della degradazione del DDT
 D.D.E. – un gruppo musicale norvegese